Alexander-Insel ist der Name verschiedener Inseln:
 Alexander-I.-Insel, die größte Insel der Antarktis
 Alexander Island (Alberta), Kanada
 Alexander Island (Manitoba), Kanada
 Alexander Island (Nunavut), Teil der Königin-Elisabeth-Inseln in Nunavut, Kanada
 Alexander Island (Neufundland und Labrador), Kanada
 Alexander Island (Little Lake), Ontario, Kanada
 Alexander Island (Georgian Bay), Ontario, Kanada
 Alexander Island (Nipissing), Ontario, Kanada
 Alexander Island (Saskatchewan), Kanada
 Alexander Island (Collie River), eine Insel im Collie River, South West Region, Westaustralien
 Alexander Island (Fitzroy River), eine Insel im Fitzroy River, Region Kimberley, Westaustralien
 Alexander Island (Houtman-Abrolhos-Archipel), eine Insel im Houtman-Abrolhos-Archipel, Westaustralien
 veralteter Name von Rakahanga, ein Atoll der Cookinseln im Pazifischen Ozean